Carp può essere riferito a:

Astronomia
 44711 Carp – asteroide della fascia principale

Geografia
Canada
 Carp – città dell'Ontario
Stati Uniti d'America
 Carp – città dell'Indiana
 Carp – città del Nevada

Persone
 Berend Carp – velista olandese
 Cătălin Carp – calciatore moldavo
 Cristina Carp – calciatrice rumena
 Joop Carp – velista olandese
 Mike Carp – ex giocatore di baseball statunitense
 Petre P. Carp – politico rumeno

Pagine correlate
 Carp Lake